Митога:

Населённый пункт 

 Митога — посёлок  Усть-Большерецкий район, Камчатский край, Россия.

Река 
 
 Митога (река на Камчатке)